Максимчук — фамилия. Известные носители:
 Максимчук, Василий Андреевич (1910—1989) — советский и польский военачальник.
 Максимчук, Виктор Емельянович (1956—1995) — советский футболист.
 Максимчук, Владимир Михайлович (1947—1994) — генерал-майор внутренней службы, пожарный, Герой Российской Федерации.
 Максимчук, Дмитрий Иванович (род. 1976) — российский футболист.
 Дарие-Максимчук, Юрие (1929—2012) — румынский театральный режиссёр, актёр.